Robin Williams (1951–2014) amerikai színész
 Robin Williams (1953–) amerikai tipográfus, alkalmazott grafikus